Murder party, une forme de jeu de rôle grandeur nature
 Murder Party, film américain de Jeremy Saulnier sorti en 2007
 Murder Party, film français de Nicolas Pleskof sorti en 2022

Homonymie de titre